

Geografia 
 Transilvania – regione storica dell'Europa
 Altopiano della Transilvania – altopiano della Romania
 Principato di Transilvania – Stato europeo del passato
Principato di Transilvania (1570-1711)
Principato di Transilvania (1711-1867) – conosciuto anche come Gran Principato di Transilvania

Etnie 
 Sassoni di Transilvania – gruppo etnico della Romania

Altro 
 Transilvania International Film Festival – festival cinematografico rumeno
 Transilvania Horror Rock Kafè – catena italiani di locali attiva tra gli anni novanta e duemila

Pagine correlate 
 Transylvania
Principato di Transilvania